Ojakylä kan syfta på:
Ojakylä, Ijo – en tätort i Ijo i Norra Österbotten
Ojakylä, Karlö – en by på Karlö